В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Клаудія Коде-Кільш (фінал)
  Беттіна Бюнге (2-ге коло)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі-Конкато (чвертьфінал)
  Гелен Келесі (2-ге коло)
  Джо Дьюрі (3-тє коло)

 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Сабрина Голеш (1-ше коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Наталі Ерреман (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open